Breitenbuch steht für:

 Breitenbuch (Adelsgeschlecht) (auch Breitenbauch), deutsches Adelsgeschlecht

Orte:

 Breitenbuch (Kirchzell), Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Breitenbuch (Gemeinde Bromberg), Ortschaft der Gemeinde Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Breitenbuch (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Katastralgemeinde in der Gemeinde Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Breitenbuch oder Breitenbauch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian von Breitenbauch (1694–1726), deutscher Rittergutsbesitzer und Berghauptmann 
 Christoph Adam von Breitenbauch (1662–1708), deutscher Rittergutsbesitzer, Landrat und Kriegskommissar

 Georg-Ludwig von Breitenbuch (* 1971), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen
 Melchior von Breitenbuch (1874–1940), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Melchior Heinrich von Breitenbauch (1724–1802), deutscher Hofmarschall